Judita Přemyslovna (1056/58 – 25. prosinec 1086) byla dcerou Vratislava II. a Adléty Uherské, manželkou polského knížete Vladislava I. Heřmana. Jméno pocházelo od její babičky Jitky ze Svinibrodu. Jejím bratrem byl český kníže Břetislav II.

Polská kněžna 
Judita byla Vladislavovou druhou ženou, tou první (ale možná jen milenkou) byla Polka neznámého jména, matka jeho prvního syna Zbyhněva, se kterou se mohl oženit někdy před rokem 1073. Svatba Judity a Vladislava, která měl zaručit česko-polský mír, se konala okolo roku 1080 v Polsku.

Jak píší kronikáři, manželka Vladislava Heřmana pomáhala potřebným, dbala o poddané i vězně.

Judita ve skutečnosti nebyla neplodná, svému manželovi porodila dvě děti. Tím prvním byla dcera později provdaná za Vladimirsko-Volyňského vévodu Davida. V roce 1085 byla s manželem přítomná korunovaci jejího otce. V srpnu 1086 se konečně narodil syn – Boleslav III. Křivoústý. Judita zemřela brzy poté, 25. prosince 1086 (někdy se datum její smrti i Boleslavova narození přesouvá o rok dříve).

Vladislavovo další manželství 
Vladislav se oženil ještě jednou, asi v roce 1089 s Juditou Marií Švábskou (1047- asi 1102), dcerou římskoněmeckého krále a císaře Jindřicha III., vdovou po uherském králi Šalamounovi.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 
 

Přemyslovci
Polské kněžny
České princezny
Čeští římští katolíci
Úmrtí 25. prosince
Úmrtí v roce 1086
Ženy